El término araucana, derivado del gentilicio "araucano" con el que los españoles denominaron al pueblo mapuche, puede referirse a:

Obras
La Araucana, un célebre poema épico del español Alonso de Ercilla publicado en tres tomos (I, II y III) en los años 1569, 1578 y 1589.
La Araucana, quarta, y quinta parte, en que se prosigue, y acaba, la historia de D. Alonso de Ercilla, hasta la reducción del valle de Arauco, en el reyno de Chile, también conocida como "'Continuación de la Araucana", un poema épico que imita el de Ercilla, escrito por Diego de Santisteban y publicado en 1597.
La [[Araucana (Álvarez de Toledo)|Araucana (Álvarez de Toledo)]], en alguna fuentes denominado Araucana II, es un poema y crónica de Indias, perdida salvo fragmentos, escrita al igual que la de Ercilla en octava real, en la que el conquistador Fernando Álvarez de Toledo narra sucesos de la administración del gobernador de Chile Alonso de Sotomayor. Sus estrofas conocidas fueron citadas por Alonso Ovalle en 1646.La Araucana (escultura), obra del chileno Virginio Arias.
La Araucana (oratorio), obra coral y orquestal de Gustavo Becerra-Schmidt.
La Araucana (1971), película de coproducción española, italiana y chilena, dirigida por Julio Coll.
La Araucana (1992), es el nombre con el que el sello Alerce editó un álbum musical de Patricio Manns e Inti-Illimani, que antes fue editado en 1982 en España con el nombre Con la razón y la fuerza.

Biología
Numerosas especies, subespecies y variedades que han incluido la denominación "araucana" en sus nombres comunes y científicos, entre ellas:

Vegetales
Araucaria araucana, una especie arbórea.
Alstroemeria araucana, taxón propuesto anteriormente para la Alstroemeria aurea, planta herbácea del orden Asparagales.
Baccharis araucana, taxón propuesto anteriormente para la Baccharis salicifolia, un arbusto del orden Asterales.
Fuchsia araucana, taxón propuesto anteriormente (Phil. 1876) para la Fuchsia magellanica, también llamada chilco, un arbusto del orden Myrtales.

Animales
Ammotrecha araucana, un arácnido del orden de los solífugos o "arañas camello".
Aysenia araucana, un arácnido de la familia Anyphaenidae.
Bandurrita araucana, una denominación de la Upucerthia saturatior, un ave del orden de los furnáridos.
Eunica araucana, una mariposa, insecto lepidóptero de la familia Nymphalidae, tribu Biblidini.
La llamada gallina araucana, una o dos razas o variedades de gallina, ave de la especie Gallus gallus.
Gayella araucana, una avispa de la subfamilia Masarinae.
Huequenia araucana, un insecto de la familia Cerambycidae o escarabajos longicornios.
Hyalella araucana, un artrópodo del orden Amphipoda.
Patagioenas araucana o paloma araucana, un ave. 
Puma concolor araucanus y Felis concolor araucanus, fueron taxones propuestos anteriormente para el Puma concolor puma, subespecie del puma.
Remolinera araucana (Cinclodes patagonicus), un ave de la familia Furnariidae.
Tetragoneura araucana, un mosquito, insecto de la familia Mycetophilidae, orden de los dípteros.

Otros de la Biología
Ecorregión marina araucana, una georregión o bioma marino ubicado frente a la costa centro-sur de Chile.

Lugares
Araucana (oficina salitrera), una antigua localidad y planta de explotación salitre de Antofagasta.

Organizaciones
Corporación Araucana (1938-1969) fue una organización indigenista mapuche.
Radio Araucana, una radio FM (95.9) que trasmite en Temuco desde 1960.
CCAF La Araucana una Caja de Compensación de Asignación Familiar chilena fundada en 1968 por la Cámara de Comercio de Santiago, de la que se desprenden:
Instituto Profesional La Araucana, Centro de Formación Técnica La Araucana y Universidad La Araucana, tres centros educacionales privados que funcionan en Chile, dependientes de la caja de compensación arriba consignada, organizados bajo la Corporación de Educación La Araucana.

Otros
Mapudungun, idioma antiguamente llamado en castellano "lengua araucana".